Фёдор Голицын:
 Голицын, Фёдор Александрович (1805—1848) — камер-юнкер, католик, писатель.
 Голицын, Фёдор Григорьевич (1819—1887) — харьковский губернский предводитель дворянства, камергер и действительный статский советник, композитор-дилетант.
 Голицын, Фёдор Иванович (1700—1759) — генерал-майор, владелец подмосковных сёл Петровское и Черемоши.
 Голицын, Фёдор Николаевич (1751—1827) — куратор Московского университета.
 Голицын, Фёдор Сергеевич (1781—1826) — действительный статский советник, камергер, начальник егермейстерской конторы.